Drummond – szkocki klan 
 James Eric Drummond – brytyjski dyplomata, pierwszy sekretarz generalny Ligi Narodów
Miejscowości w USA:
 Drummond – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Fremont
 Drummond – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Granite
 Drummond – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Garfield
 Drummond – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
 Drummond – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
Gminy w USA:
 Drummond (ang. Drummond Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Chippewa
 Drummond (ang. Drummond Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield